kanton Dijon-1 
kanton Dijon-2 
kanton Dijon-3 
kanton Dijon-4 
kanton Dijon-5 
kanton Dijon-6 
kanton Dijon-7 
kanton Dijon-8